Jan Olsson kan syfta på

Jan Olsson, en svensk fotbollsspelare
 Jan Olsson (fotbollsspelare född 1942)
Jan Olsson (tränare)
Jan Olsson (ämbetsman)
Jan R. Ohlson, en svensk författare
Jan Ohlsson, en svensk barnskådespelare, mest känd från filmerna om Emil i Lönneberga
Jan Ohlsson (journalist)
Jan-Erik Olsson, en svensk brottsling
Jan Olsson (kriminalkommissarie)
Jan Olov Olsson, ämbetsman
Jan Olof Olsson (1920-1974), författare, journalist och kåsör